ARF steht als Abkürzung für: 

 Abuse Feedback Reporting Format, ein Format zum Austausch von Abuse-Complaints
 den Flughafen Acaricura in Kolumbien nach dem IATA-Code
 Acute Renal Failure, ein Krankheitsbild; siehe Akutes Nierenversagen
 Acute Resporatory Failure (Akutes respiratorisches Versagen); siehe Respiratorische Insuffizienz und Acute Respiratory Distress Syndrome
 Adenosyl-Ribosylierungs-Faktor
 Advanced Routing and Forwarding von IP-Netzwerken
 die Fluggesellschaft Aero Flight nach dem IATA-Airline-Code 
 Almost Ready to Fly, Modellbau, Kaufbezeichnung für fast flugfertige Modelle
 Anthropological Research Facility, siehe Body Farm
 Armenische Revolutionäre Föderation

AR-F steht für:
 La Rioja (Provinz), ISO-3166-2-Code der argentinischen Provinz

Arf ist der Familienname folgender Personen:
 Cahit Arf (1910–1997), türkischer Mathematiker

ArF steht als Abkürzung für: 
 Argonfluorid,  chemische Verbindung, siehe auch Excimerlaser

ARF